Warncke ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Warncke (1880–19??), deutscher Ruderer
 August Warncke (1861–1947), deutscher Handwerker, Bauunternehmer und Politiker
 Carsten-Peter Warncke (* 1947), deutscher Kunsthistoriker
 Johannes Warncke (1878–1947), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Klaus Warncke (1937–1993), deutscher Ornithologe und Entomologe, spezialisiert auf Bienen
 Paul Warncke (1866–1933) deutscher Bildhauer und Schriftsteller
 Willi Warncke (1902–1943), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Häftling im KZ Sachsenhausen und NS-Opfer

Warncke ist der Name folgender Unternehmen:
 Warncke Eiskrem, ehemaliger Hersteller von Speiseeis

Siehe auch:
 Warnke, Warneke, Warnecke